Il singolare del BMW Open 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Chris Lewis ha battuto in finale Christophe Roger-Vasselin 4-6, 6-2, 2-6, 6-1, 6-1

Teste di serie

  Eliot Teltscher (secondo turno)
  Rolf Gehring (semifinali)
  Shlomo Glickstein (quarti di finale)
  Chris Lewis (campione)

 Butch Walts (quarti di finale) 
 Pavel Složil (quarti di finale) 
 Christophe Roger-Vasselin (finale) 
 Ulrich Pinner (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1981